Sainte-Agnès, comuna francesa localizada no departamento de Alpes Marítimos;
 Sainte-Agnès, comuna francesa localizada no departamento de Isère;
 Sainte-Agnès, comuna francesa localizada no departamento de Jura.

Desambiguação